Ötzing ist der Name folgender Orte:

 Ötzing (Tiefenbach), Ortsteil von Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Ötzing (Gemeinde Buchkirchen), Ortschaft von Buchkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich